«Une nuit au Châtelet» () — концертний альбом французького співака Рафаеля Ароша, виданий у 2007 році. Це вже другий реліз, такого формату, у дискографії виконавця.

Композиції 
Happe (de Alain Bashung)
J'l'ai pas touchée (de Christophe)
C'est bon aujourd'hui
1900
Élégie funèbre (de Gérard Manset)
Ceci n'est pas un adieu
Élisa (de Serge Gainsbourg)
Caravane
Sur mon cou (texte de Jean Genet)
Les petits bateaux
Saint-Étienne (de Bernard Lavilliers)
Des mots
Sur la route
Poste restante
Ne partons pas fâchés
Une petite cantate (de Barbara)
Et dans 150 ans

Інформація 
Accordion – Daniel Mille
Bass, Double Bass – Simon Edwards
Mixed By, Mastered By – Dominique Blanc-Francard
Other [Management] – Caroline Manset
Percussion – Denis Benarrosh
Photography [Booklet] – xavier2nauw
Photography [Cover] – Jean-Baptiste Mondino
Piano – Mike Garson
Producer – Bénédicte Schmitt, Dominique Blanc-Francard, Raphaël (2)
Recorded By, Mixed By – Bénédicte Schmitt
Written-By – Raphael Haroche* (tracks: 3, 4, 6, 8, 10, 12 to 15, 17)

Музичні альбоми 2007
Альбоми Raphaël